Sembach ist der Name von geographischen Objekten:

Gemeinde:
 Sembach, Ortsgemeinde im Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz

Fließgewässer:
 Sembach (Alsenz), linker Zufluss der Alsenz nach der Eichenbachermühle, Ortsgemeinde Sembach, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland
 Sembach (Reuss), linker Hauptstrang-Oberlauf des Reusskanals (zur Reuss) nach Mühlau AG, Kanton Aargau, Schweiz
 Sembach (Thulba), rechter Zufluss der Thulba in Geroda, Landkreis Bad Kissingen, Bayern, Deutschland

Sembach ist der Familienname folgender Personen:
 August Carl Sembach (* 1758), Justizrat beim Stadt- und Landgericht, Ehrenbürger von Frankfurt (Oder)
 Carl Sembach (1908–1984), deutscher Zirkusdirektor
 Christel Sembach-Krone (1936–2017), deutsche Zirkusdirektorin
 Emil Sembach (1891–1934), deutscher Politiker (NSDAP) und SS-Offizier
 Frieda Sembach-Krone (1915–1995), deutsche Zirkusdirektorin

 Klaus-Jürgen Sembach (1933–2020), deutscher Ausstellungsarchitekt
 Oskar Sembach (1856–1943), Porzellantechniker und Unternehmer

Siehe auch:
 Sembach-Krone
 Sempach